Ordos hace referencia a varios artículos:

Historia
 Ordos (cultura), cultura prehistórica y protohistórica de esa región y pueblo que la habitaba, de características similares a las tribus mongolas. El dialecto ordos es la variedad de la lengua mongola hablada por ese pueblo.

Lugares
 Desierto de Ordos, región de Mongolia Interior, China.
 Meandro de Ordos, del río Amarillo en China.
 Ciudad de Ordos, Mongolia Interior.
 Circuito Internacional de Ordos, Mongolia Interior.

Ficción 
 Casa Ordos, organización ficticia de Dune.
 Ordos (Warhammer), grupo interno en Inquisition (Warhammer 40.000).

Además 
 Ordos Group Ltd., empresa.